Ванс може да се отнася за:
 Ванс, град във Франция
 Ванс (окръг), окръг в Северна Каролина, САЩ

 Хора
 Джак Ванс (1916 – 2013), американски писател
 Кортни Б. Ванс (р. 1960), американски актьор
 Крис Ванс (р. 1971), англо-австралийски актьор

 Музика
 Ат Ванс, музикална група от Германия